(en mapuche pour « celui qui fait peur ») est un genre de dinosaures théropodes de la famille des Abelisauridae de la  du Crétacé supérieur en Argentine. Le type, et seule espèce, est .

Découverte et dénomination 
L'holotype de Llukalkan, MAU-Pv-LI-581, consistant en un crâne partiel, a été découvert en 2015 sur le site de La Invernada dans la province de Neuquén, en Argentine, dans les roches de la formation Bajo de la Carpa. Il a été découvert à seulement 700 mètres loin des restes de son collègue abélisauridé Viavenator. Il a été décrit comme appartenant au nouveau taxon Llukalkan aliocranianus en 2021 ; le nom générique est mapuche pour « celui qui fait peur » ou « celui qui provoque la peur », et le nom spécifique est latin pour « crâne différent ».

Description 
Llukalkan est très similaire à Viavenator, sauf qu'il est plus petit et que les trous dans le crâne à travers lesquels passent les veines sont plus grands et plus largement séparés de la crête supra-occipitale, entre autres différences. Il a également un petit sinus postérieur rempli d'air dans la zone de l'oreille moyenne, un récessus tympanicus caudalis, qui n'a été trouvé chez aucun autre abélisauridé et est donc une autapomorphie.

Paléobiologie 
En raison de son oreille inhabituelle, on a supposé que Llukalkan avait un sens de l'ouïe plus aiguisé que les autres abélisauridés, presque comme celui d'un crocodile.

Classification 
Gianechini  placent Llukalkan comme un abélisauridé dérivé, dans le clade Furileusauria. Leur cladogramme est présenté ci-dessous.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Argentine
Abelisauridae